Czwórnik (rurowy)
 jednopłaszczyznowe i dwupłaszczyznowe
 równoprzelotowy
 kątowy
 Czwórnik (elektryka)
 liniowy, nieliniowy
 aktywny (czynny, źródłowy), pasywny
 odwracalny
 równoważny
 symetryczny, niesymetryczny
 stacjonarny, parametryczny
 przezroczysty, nieprzezroczysty
 trójnikowy
 przenikowy, przesłuchowy
 selektywny
 Czwórnik akustyczny